( – 1584/85), compositeur allemand ;
  (1553 – 1601), homme politique allemand ;
  (1540 – 1582), théologien allemand ;
  (1815 – 1883), fondateur des :
 Éditions Heugel, maison d'édition de musique créée en 1839 à Paris et disparue en 2014 ;
  (1844 – 1916), fils du précédent et repreneur de la maison d'édition ;
  (1890 – 1979), fils du précédent et repreneur de la maison d'édition ;
  (1924 – 1991) et François Heugel (1922 – 2010), fils du précédent et repreneurs de la maison d'édition ;
 Henri Heugel, fils et neveu des précédents et directeur de l'École normale de musique de Paris ;
  (1936), homme politique allemand.